HMS Invincible ha sido el nombre utilizado por un total de siete buques de la  Royal Navy británica.

  fue originalmente el navío de línea francés de 74 cañones L'Invincible, capturado en el cabo de Finisterre en 1747. Fue el primer navío de línea de línea construido inicialmente como de 74 cañones] en servir en la Royal Navy.
  Fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1765 en Deptford y asignado en Portsmouth en 1776. En su carrera, se vio envuelto en la batalla del cabo de San Vicente (1780) contra la flota española, en la Batalla de San Kitts y en el Glorioso Primero de Junio (ambas contra la flota francesa). También participó en la captura de Santa Lucía, Isla de Trinidad y Surinam. Naufragó en la costa de Norfolk en 1801, con la pérdida de 400 vidas.
  fue un navío de línea de 74 cañones, botado en Woolwich en 1808. Participó en la Guerra de la Independencia Española, en apoyo de las fuerzas británicas. Fue puesto fuera de servicio en 1814, y desguazado en 1861, en Plymouth.
 HMS Invincible debería haber sido la segunda fragata blindada o ironclad junto con su gemelo el HMS Warrior, pero fue renombrado HMS Black Prince antes de su botadura.
  fue una fragata blindada o ironclad de la clase Audacious construido en 1869. Fue renombrado Erebus en 1904 y Fisgard II en 1906, naufragó en una tormenta en 1914.
  fue un crucero de batalla que durante la Primera Guerra Mundial pertenecía a la primera escuadra de cruceros de la Home Fleet. Participó en combate en la batalla de la bahía de Heligoland, y en la  batalla de Jutlandia, donde voló por los aires tras recibir un impacto del SMS Lützow, con la pérdida de 1026 tripulantes, y tan solo 6 supervivientes.
  fue un portaaviones, líder de clase clase. En activo entre 1980 y 2005. Participó en la Guerra de las Malvinas (1982) contra Argentina. 

Nombres de buques británicos